Jhon Eduis Viáfara Mina (Robles, 27 de outubro de 1978) é um ex-futebolista colombiano que atuava como volante.

Títulos

Deportivo Pasto

 Campeonato Colombiano – Segunda Divisão: 1998

América de Cáli
 Campeonato Colombiano: 2000

Once Caldas
 Campeonato Colombiano: 2003 (Apertura)
 Copa Libertadores da América: 2004
 Campeonato Colombiano: 2009 (Apertura)

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas da Asociación Deportivo Pasto
Futebolistas do América de Cali
Futebolistas do Once Caldas
Futebolistas do Portsmouth F.C.
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol
Futebolistas do Southampton F.C.
Futebolistas do Club Deportivo La Equidad Seguros
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas do Deportivo Independiente Medellín
Futebolistas do Deportivo Cali
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Copa América de 2007